Матс Арне Олоф Виландер, по-известен само като Матс Виландер () е професионален шведски тенисист и №1 в световната ранглиста на мъжката тенис асоциация (1988).

Кариера 
Матс Виландер печели три от 4-те турнира от Големия шлем – три пъти откритото първенство на Франция, три пъти откритото първенство на Австралия и един път това на САЩ. Не успява да спечели само Уимбълдън, но печели титлата на двойки в Уимбълдън през 1986 година. В периода 1981 – 1990 печели 7 пъти последователно купата Дейвис с отбора на Швеция. През 2002 е избран за член на Международната тенис зала на славата.

Личен живот 
Понастоящем Виландер живее в Хейли, Айдахо, което е част от зимния ски курорт Сън Вали. Съпругата му Соня е модел, родена в Южна Африка. Има 4 деца – Ема, Карл, Ерик и Оскар. Понякога коментира тенис мачове, бил е капитан на шведския отбор по тенис за купата Дейвис, треньор на Марат Сафин и Татяна Головин. От 2007 г. е треньор на френския тенисист Пол-Анри Матьо.

Класиране в ранглистата в края на годината

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 
 Профил на сайта на Купа Дейвис
 Профил в Международната тенис зала на славата

Шведски тенисисти
Треньори по тенис
Шведски треньори